

Geografia
 De Haan – comune belga situato nella provincia fiamminga delle Fiandre Occidentali

Persone
 Annemiek de Haan – canottiera olandese
 Calvin de Haan – hockeista su ghiaccio canadese
 Ferry de Haan – dirigente sportivo ed ex calciatore olandese
 Foppe de Haan – allenatore di calcio e dirigente sportivo olandese
 Frans de Haan – ex cestista olandese
 Jacob de Haan – compositore olandese
 Jo de Haan – ciclista su strada olandese
 Meijer de Haan – pittore olandese
 Wilhem de Haan – zoologo olandese